

Persone 
 Alex Høgh Andersen – attore danese
 Jes Høgh – ex calciatore danese
 Lars Høgh – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore danese
 Nicolai Høgh – ex calciatore danese